Виейра-ду-Минью — португальский топоним. Может означать:

 Виейра-ду-Минью — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Брага.
 Виейра-ду-Минью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.